Спиритический сеанс:  — японский телефильм-триллер режиссёра Киёси Куросавы (2000).
 «Спиритический сеанс» — американский фильм ужасов Саймона Барретта (2021).